Grandrieu (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Sivry-Rance
 Grandrieu (Frankrijk)